Dehāqān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dehāqān (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Dehāqān, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar